Castelluccio kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Castelluccio Inferiore, kommun, Basilicata, Provincia di Potenza, 
 Castelluccio Valmaggiore, kommun, Apulien, Provincia di Foggia, 
 Castelluccio (ort i Italien, Umbrien), Provincia di Perugia, 
 Castelluccio (ort i Italien, Lazio, Provincia di Rieti), 
 Castelluccio (ort i Italien, Toscana), Province of Arezzo, 
 Castelluccio (ort i Italien, Abruzzo), Provincia di Chieti, 
 Castelluccio (ort i Italien, Lazio, Provincia di Frosinone), 
 Castelluccio (ort i Italien, Emilia-Romagna), Provincia di Bologna, 
 Castelluccio (kulle), Kampanien, Provincia di Caserta, 

Robotskapade Italienförgreningar